Халленберг:

 Халленберг — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Халленберг, Анн (род. 1967) — шведская оперная певица (меццо-сопрано), исполнительница барочной музыки.